Сакатла́н () — муниципалитет в Мексике, штат Пуэбла, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 76 296 человек.

Общие сведения 
Название Zacatlán с языка науатль можно перевести как место, изобилующее фуражом.

Площадь муниципалитета равна 489,3 км², что составляет менее 1,43 % от площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами Пуэблы: на севере с Уаучинанго и Чиконкуаутлой, на востоке с Ауакатланом и Тепецинтлой, на юго-востоке с Тетела-де-Окампо, на юге с Акистлой и Чигнауапаном, на западе с Ауасотепеком, а также с другим штатом Мексики — Идальго.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1825 году, в его состав входит 97 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2010 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство и скотоводство — 28,6 %, обрабатывающая и производственная промышленность — 19,7 %, сфера услуг и туризма — 51,3 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 97,2 %;
 водоснабжение: 87,7 %;
 водоотведение: 75,9 %.

Туризм 
Основные места, привлекающие туристов:
 Церковь и бывший франсисканский монастырь, построенный в XVI веке;
 Монумент Бенито Хуареса;
 Часы, высаженные цветами;
 Водопад Сан-Педро, невдалеке от Ацинго;
 Долина Стоячих Камней, около Сан-Мигель-Тенанго.

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Пуэблы
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Пуэблы